Le terme « Miracle de Berne » fait référence :
 à la finale de la Coupe du monde de football de 1954, le .
 au film allemand Le Miracle de Berne (2003).
 au Mythe du miracle de Berne (1954)